Le tournoi de tennis de Moscou est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2001, classée en catégorie Tier I, se dispute du  au .

Jelena Dokić remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Dementieva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Hingis et Anna Kournikova.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 2001 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2001
Kremlin
Sport en Russie en 2001
Tennis en octobre 2001